Pojem notace označuje formální prostředky pro zápis v mnoha oborech:

 Notace (hudba)
 Taneční notace
 Notace (matematika) 
 Infixová notace
 Prefixová notace, též polská notace
 Postfixová notace, též reverzní polská notace
 Šachová notace
 Kurzová notace – zápis měnových kurzů, zdánlivě "nesprávně zapsaný zlomek"